Heidenstam:
 Gerhard Johan von Heidenstam (1747 – 1803) – szwedzki dyplomata
 Verner von Heidenstam (1859 – 1940) – szwedzki poeta i prozaik